Maree ist der

Familienname von:
 David Maree (* 1989), südafrikanischer Radrennfahrer
 Sydney Maree (* 1956), südafrikanischer Leichtathlet

Name folgender Seen:
 Loch Maree, Schottland
 Loch Maree (Neuseeland), Region Southland, Neuseeland